Проспе́кт Свобо́ды (бывший проспект Ленина) проходит в Заводском и Южном  районах Каменского от Гимназического проспекта до железнодорожного вокзала. Нумерация начинается от Гимназического проспекта.

История и достопримечательности 
9 февраля  2016 г. городской голова подписал распоряжение о переименовании улиц, площадей и проспектов в Днепродзержинске. На основании этого решения проспект Ленина переименован в проспект Свободы.

Общественный транспорт 
Так как проспект Свободы является центральной улицей города, то по нему пролегают практически все маршруты общественного транспорта.
Маршрутные такси:
 1 — пл. ДМК — Ждановское кладбище
 2а — пл. ДМК — Степная ул. (Романково)
 3а — пл. ДМК — ДГТУ
 4 — ж.-д. вокзал — Левый берег
 6 — пл. ДМК — Карнауховка
 7 — пл. ДМК — ул. Рылеева
 8 — пл. ДМК — Енисейская ул.
 11 — пл. ДМК — Вокзал — 7-я гор. больница
 11а — пл. ДМК — 9-я гор. больница — пл. ДМК [по кольцевой]
 14 — пл. ДМК — Левый берег
 16 — пл. ДМК — Кинотеатр «Мир» (не работает)
 17 — Вокзал — Центральный Рынок — Левый берег
 18 — пл. ДМК — Левый берег
 20 — пл. ДМК — Левый берег
 22а — пл. ДМК — просп. Аношкина — БАМ
 22б — пл. ДМК — просп. Юбилейный — БАМ
 23 — пл. ДМК — Карнауховка
 23а — пл. ДМК — Алтайская ул. — ул. Матросова — ул. Лысенко — пл. ДМК
 24 — пл. ДМК — ул. Железняка (Романково)
 25 — пл. ДМК — 7-я гор. больница
 29 — пл. Героев — Левый берег
 30 — ж.-д. вокзал — Левый берег
Трамвайные маршруты:
 1 — пл. ДМК — 7-я гор.больница
 2 — пл. ДМК — БАМ
 3 — пл. ДМК — Карнауховка
 4 — Одесская ул. — ДКХЗ

Достопримечательности 
 памятник Прометей
 памятник Матери
 бюст Л. И. Брежнева
 стела Воинам-освободителям

Примыкает или пересекает 
 пересекает просп. Аношкина
 примыкает Гимназический просп.
 примыкает просп. Т. Шевченко
 примыкает Широкая ул.

Примечания

Ссылки 

Каменское
Проспекты Днепропетровской области